

Geografia

Austria 
 Ottenschlag – comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Ottenschlag – frazione di Sankt Georgen am Walde, comune nel distretto di Perg (Alta Austria)
 Ottenschlag – frazione di Zwettl-Niederösterreich, città nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Ottenschlag im Mühlkreis – comune nel distretto di Urfahr-Umgebung (Alta Austria)

Repubblica Ceca 
 Ottenschlag – antico nome tedesco di Otinoves, comune nel distretto di Prostějov (Olomouc)
 Ottenschlag – antico nome tedesco di Otín, frazione della città di Jindřichův Hradec nel distretto di Jindřichův Hradec (Boemia Meridionale)